La combinación de nombre y apellido George Klein puede referirse a:
 George Klein (1935-2019), disc jockey estadounidense;
 George Klein (f. 1969), entintador de cómics estadounidense;
 George Klein (1904-1992), inventor canadiense;
 Georg Klein (1925-2016), conocido en inglés como George Klein, biólogo húngaro-sueco.